So Lonely puede referirse a:
So Lonely, canción de The Police de 1978.
So Lonely, dueto de Mariah Carey y Twista de 2006.